Акен — немецкие и французские топонимы (, ) и фамилии (, ).

 Акен — бог, перевозчик умерших в египетской мифологии.

Топонимы 
 Акен — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт на южном берегу средней Эльбы.
 Акен — округ десятого департамента Гаити.
 Акен — город-порт в Гаити, столица одноименного округа.

Персоналии 
 Акен, Адольф Фридрих (1815—1870) — немецкий филолог и педагог.
 Акен, Оноре Александр (; 1742—1821) — дивизионный генерал наполеоновских войн.
 Акен, Юбер  (1929—1977) — канадский франкоязычный писатель, политик, публицист, кинорежиссёр и редактор.
 Акен, Ян ван (род. 1961) — нидерландский писатель и журналист.

См. также 
 ван Акен | Акена